NOX5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 765 амінокислот, а молекулярна маса — 86 439.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, іонних каналів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт, ангіогенез, транспорт електронів, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію, НАДФ, ФАД, флавопротеїном. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки